Урба́н (), у перекладі з латинської вихований, освічений, люб'язний, чемний. Ім'я восьми римських пап:

 Урбан I
 Урбан II
 Урбан III
 Урбан IV
 Урбан V
 Урбан VI
 Урбан VII
 Урбан VIII

 Міло Урбан (; *24 серпня 1904, Рабчіце — †10 березня 1982, Братислава) — словацький письменник, перекладач, журналіст і один з найбільших сучасних словацьких письменників.
 Урбан Михайло — маляр і скульптор з Галичини
 Урбан (інженер) — угорський інженер XV століття.
 Карл Урбан (нар. 1972) — новозеландський актор.
 Кіт Урбан (нар. 1967) — австралійський кантрі-співак, композитор і гітарист.
 Клаудіуш Урбан (нар. 1968) — польський шахіст, міжнародний майстер (1991).
 Urban contemporary (Сучасний урбан) — формат мовлення музичних радіостанцій.